Pammal Sambandha Mudaliar – regista teatrale, attore e drammaturgo indiano
 Papanasa Mudaliar – uno dei primi compositori indiani di musica carnatica
 R. Nataraja Mudaliar – regista, produttore cinematografico e montatore indiano
 Tharini Mudaliar – attrice, cantante e violinista australiana di origine sudafricana